Дастарха́н (от ; , , , , , ) — в Средней Азии, а также у некоторых других народов Востока:
 скатерть, используемая во время трапез;
 сервированный стол (обычно прямоугольной или квадратной, реже круглой, формы, высотой 30—35 см).

Вокруг дастархана стелятся лёгкие стёганые тюфяки шириной 70—80 сантиметров, и все участники трапезы садятся на них по периметру дастархана.

Если трапеза происходит во дворе, то для этого применяются деревянные, часто украшенные резьбой (иногда сварные металлические) топчаны «чарпая» площадью 5—10 м². Они стоят во дворах под навесом, деревьями или под виноградником, закрывающим своей листвой от солнца всё пространство под собой.

В европейской культуре «дастарханом» принято также называть не только сам стол, но и вообще весь среднеазиатский обеденный ритуал.

Примечания

Литература 
 
 
 

Казахская кухня
Киргизская кухня
Узбекская кухня